El archiduque Leopoldo Francisco de Austria-Toscana  (Castillo de Leutstetten, Starnberg, 25 de octubre de 1942 - 23 de junio de 2021) fue un miembro de la rama toscana de la Casa de Habsburgo-Lorena, fue titular del Gran Ducado de Toscana desde el 21 de enero de 1984 al 18 de junio de 1993. Para los realistas legitimistas fue Leopoldo III de Toscana.

Nació el 25 de octubre de 1942, fue el tercer hijo y único varón del gran duque Godofredo de Austria-Toscana y de su esposa la princesa Dorotea de Baviera.

Matrimonios y descendencia 

Leopoldo Francisco se casó con Leticia de Arenberg, hija de Enrique de Belzunce, y de su esposa María Teresa de la Poëze d'Harambure, por lo civil el 19 de junio de 1965 en San Gilgen y por iglesia el 28 de julio de 1965 en Menetou-Salon, tuvieron dos hijos, se divorciaron en 1981.

 Gran duque Segismundo de Toscana (21 de abril de 1966), casado en 1999 con Elyssa Edmonstone de Duntreath y con descendencia:
Archiduque Leopoldo Amadeo de Austria, Gran Príncipe de Toscana (n. 9 de mayo de 2001), heredero del título ducal de Toscana
Archiduquesa Tatiana de Austria, Princesa de Toscana (n. 3 de marzo de 2003)
Archiduque Maximiliano de Austria, Príncipe de Toscana (n. 27 de mayo de 2004)
 Archiduque Guntrán María de Austria-Toscana (21 de julio de 1967), casado en 1996 con Débora de Sola (n. 1970), titulada Condesa de Habsburgo y con descendencia:
Ana Faustina de Austria-Toscana, condesa de Habsburgo (nacida en 2001)
Tiziano Leopoldo de Austria-Toscana, conde de Habsburgo (nacido en 2004)

Se casó en segundas nupcias el 18 de junio de 1993 con Marta Pérez Valverde (psicoanalista), por dicha razón renunció a sus derechos al trono de Toscana a favor de su hijo mayor Segismundo, actual jefe de la Casa de Austria-Toscana. Leopoldo Francisco y Marta se divorciaron en 1998, no tuvieron hijos.

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 

Caballeros de la Orden del Toisón de Oro
Archiduques de Austria de la rama toscana de los Habsburgo-Lorena del siglo XX
Grandes Duques de Toscana de la casa de Habsburgo-Lorena (pretendientes)
Grandes maestres de la Orden de San José
Grandes maestres de la Orden de San Esteban (Gran Ducado de Toscana)